Lachamann ist der Familienname folgender Personen: